Abdul Enrique Chiari Catuy (Colón, 13 de janeiro de 1971 — 15 de julho de 2011, Colón) foi um futebolista panamenho.

Carreira no clube 
Apelidado de el Turco, Chiari jogou pelo time local Sporting Colón e Árabe Unido, com quem conquistou quatro títulos da liga. No momento de sua morte, ele foi assistente técnico do clube.

Carreira internacional 
Ele estreou no Panamá em amistoso de junho de 1992 contra Honduras e ganhou 8 jogos pela seleção, sem marcar gols. Ele representou seu país na Copa das Nações UNCAF de 1995.

Seu último internacional foi um amistoso em junho de 2000 contra o Equador.

Assassinato 
Em julho de 2011, Chiari foi baleado em frente ao Estádio Armando Dely Valdés. Ele deixou sua esposa e sete filhos. Ele foi enterrado no cemitério de Monte Esperanza.

Ligações externas 
 

Pessoas assassinadas no Panamá
Futebolistas assassinados
Futebolistas do Club Deportivo Árabe Unido
Jogadores da Seleção Panamenha de Futebol
Futebolistas do Panamá
Mortos em 2011
Nascidos em 1971